Оук Хилс има више значења:
 Оук Хилс (Калифорнија)
 Оук Хилс (Орегон)
 Оук Хилс (Пенсилванија)